Сладкий ноябрь ()
 Сладкий ноябрь (фильм, 1968) (Sweet November) — фильм Роберта Эллиса Миллера 1968 года по пьесе Хермана Раучера.
 Сладкий ноябрь (фильм, 2001) (Sweet November) — романтическая мелодрама 2001 года.